Степни́й сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Степне.

Населення — 778 осіб (2009; 968 у 1999, 1318 у 1989).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Тімірязєвського району (Казахстан)